

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 34, w tym 13 podstawowych

 Podzamcze – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. aleksandrowskim, w gminie Raciążek 
 Podzamcze – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Bychawa 
 Podzamcze – wieś w woj. lubelskim, w pow. łęczyńskim, w gminie Łęczna 
 Podzamcze – osada w woj. lubelskim, w pow. łęczyńskim, w gminie Łęczna 
 Podzamcze – wieś w woj. lubelskim, w pow. świdnickim, w gminie Mełgiew
 Podzamcze – przysiółek wsi Nowe Kramsko w woj. lubuskim, w pow. zielonogórskim, w gminie Babimost
 Podzamcze – kolonia w województwie łódzkim, w powiecie wieruszowskim, w gminie Wieruszów
 Podzamcze – osada w województwie łódzkim, w powiecie wieruszowskim, w gminie Wieruszów
 Podzamcze – część wsi Babice w woj. małopolskim, w pow. chrzanowskim, w gminie Babice
 Podzamcze – część wsi Rudno w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Krzeszowice
 Podzamcze – przysiółek wsi Sułoszowa w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Sułoszowa
 Podzamcze – osada w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Maciejowice
 Podzamcze – przysiółek wsi Odrzykoń w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Wojaszówka
 Podzamcze – część wsi Żurawiczki w woj. podkarpackim, w pow. przeworskim, w gminie Zarzecze
 Podzamcze – część wsi Wyżne w woj. podkarpackim, w pow. strzyżowskim, w gminie Czudec
 Podzamcze – wieś w woj. pomorskim, w pow. kwidzyńskim, w gminie Kwidzyn 
 Podzamcze – wieś w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Ogrodzieniec – z ruinami Zamku Ogrodzieniec
 Podzamcze – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Nowy Korczyn 
 Podzamcze – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Chęciny
 Podzamcze – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Piekoszów
 Podzamcze – część wsi Fałków w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Fałków
 Podzamcze – część wsi Kurzętnik w woj. warmińsko-mazurski m, w pow. nowomiejskim, w gminie Kurzętnik

 nazwy niestandaryzowane
 Podzamcze – część miasta Nysa

Inne 
 Podzamcze – dzielnica miasta Lwów
 Podzamcze – stacja kolejowa w ww. dzielnicy Lwowa
 Podzamcze – wieś na Ukrainie
 Podzamcze Kamioneckie – dawna wieś, obecnie w granicach Kamionki Strumiłowej
 Podzamcze – osiedle miasta Szydłowiec
 Podzamcze – przystanek kolejowy w Podzamczu, w województwie lubelskim
 ulica Podzamcze w Lublinie
 Podzamcze (gmina) – dawna gmina wiejska w byłym województwie poznańskim
 Rezerwat przyrody Podzamcze

Zobacz też 
 Podhradie
 Podgrodzie

Linki zewnętrzne